Этамбутол — противотуберкулезный препарат. Этамбутола гидрохлорид — белый кристаллический порошок. Легко растворим в воде.

Обычно Этамбутол назначают в сочетании с другими лекарствами от туберкулеза, такими как изониазид, рифампицин и пиразинамид.

Этамбутол был открыт в 1961 году .

Этамбутол включен в Список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения.

Фармакологическое действие 
Противотуберкулезный препарат. Этамбутол активен в отношении Mycobacterium tuberculosis (включая их штаммы, устойчивые к стрептомицину, канамицину, изониазиду, ПАСК и этионамиду), а также ряда атипичных микобактерий (Mycobacterium kansasii, Mycobacterium avium, Mycobacterium xenopi).

Фармакокинетика 
Этамбутол хорошо всасывается из ЖКТ. Выводится, главным образом, с мочой.

Показания к применению 
Все формы легочного и внелегочного туберкулеза (в составе комбинированной терапии).

Побочное действие 
Общие побочные эффекты включают проблемы со зрением, боли в суставах, тошноту, головные боли и чувство усталости. Другие побочные эффекты включают проблемы с печенью и аллергические реакции.

Не рекомендуется людям с невритом зрительного нерва, серьезными проблемами с почками или в возрасте до 5 лет. Принято считать, что использование Этамбутола во время беременности или кормления грудью не причиняет вред , однако, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выразило обеспокоенность по поводу проблем со зрением у ребенка при использовании во время беременности .

 Неврит зрительного нерва, (следовательно, противопоказан детям до шести лет).
 Красно-зелёный дальтонизм. Люди, принимающие Этамбутол, должны находиться под наблюдением на предмет изменений остроты зрения и различения цветов.
 Артралгия
 Гиперурикемия
 Вертикальный нистагм

Примечания 

Антибиотики
Туберкулёз
Противотуберкулёзные средства